Гербы муниципальных образований России с наименованием Спасск:
 Герб Спасска (Пензенская область) — герб города Спасск в Пензенской области.
 Герб Спасска (Татарстан) — герб города Спасска (1781 год), ныне город Болгар (Татарстан)
 Герб Спасска (Кемеровская область) — герб посёлка Спасск в Кемеровской области

См. также 
 Герб Спасска-Рязанского — исторический герб города Спасска (ныне Спасск-Рязанский) Рязанской области.
 Герб Спасск-Дальнего — герб города Спасск-Дальний в Приморском крае.
 Герб Спас-Деменска — герб города Спас-Деменск в Калужской области.
 Герб Спас-Клепики — герб города Спас-Клепики в Рязанской области.